Paesaggio a Lierna Lago di Como o Paesaggio a Lierna è un dipinto a olio su tela realizzato a Lierna Lago di Como, nel 1290 dal pittore italiano Vittore Grubicy de Dragon.

Descrizione 
Il dipinto di Grubicy de Dragon, appartenente alla corrente artistica del divisionismo, le lavandaie sulla spiaggia di Lierna nel Borgo di Villa di fronte a Bellagio.

Bibliografia 
 Sergio Rebora, Vittore Grubicy De Dragon: poeta del divisionismo, 1851-1920, Ed. Silvana, 2005

Voci correlate 
 Lavandaie a Lierna 
 Simbolismo
 Divisionismo
 Lierna

Collegamenti esterni 
 

Dipinti a Lierna
Dipinti di Vittore Grubicy De Dragon